Чемпионат мира по трековым велогонкам 1936 года прошёл с 28 августа по 6 сентября в Цюрихе (Швейцария).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Примечания 

1936
Август 1936 года
Сентябрь 1936 года
Международные спортивные соревнования в Цюрихе
Спорт в Швейцарии в 1936 году
Велогонки
Велоспорт в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии